Фатхуллин — татарская фамилия. Известные носители:

 Фатхуллин, Ашраф Ахметович (1927—2004) — горный мастер, Герой Социалистического Труда.
 Фатхуллин, Зиннат Равилович (1903—1988) — узбекский советский писатель и драматург. Народный писатель Узбекской ССР.
 Фатхулин (Фатхуллин), Дильшат Зиннатович (1940—2020) — советский и российский кинооператор.

См. также 
 Фаткуллин